Ligne de chemin de fer en Chine